Dandy steht für:

 Dandy, ein Sozialtyp
 eine Filmfigur von Raymond Frau
 Dandy (Automarke), ehemalige britische Automarke

Personen:
 James Edgar Dandy (1903–1976), britischer Botaniker
 Walter Edward Dandy (1886–1946), US-amerikanischer Neurochirurg

Siehe auch:
 Dandi